Die Basketball-Südamerikameisterschaft der Damen 2003, die achtundzwanzigste Basketball-Südamerikameisterschaft der Damen, fand zwischen dem 22. und 27. Juni 2003 in Loja, Ecuador statt, das zum dritten Mal die Meisterschaft ausrichtete. Gewinner war die Mannschaft Brasiliens, die ungeschlagen zum neunzehnten Mal, zum neunten Mal in Folge, die Südamerikameisterschaft der Damen erringen konnte.

Teilnehmende Mannschaften

Modus 
Die Vorrunde wurde in Form einer Gruppenphase absolviert, in der jede Mannschaft gegen die jeweils anderen Mannschaften einmal antrat. Pro Sieg gab es zwei Punkte, für eine Niederlage immerhin noch einen Punkt. Die beiden punktbesten Mannschaften zogen in das Finale ein und spielten den Basketball-Südamerikameister der Damen 2003 aus.

Ergebnisse

Vorrunde

Finale

Abschlussplatzierung

Weblinks 
 2003 South American Championship for Women ()

Sport (Loja, Ecuador)
Basketballveranstaltung 2003
Sudamerikameisterschaft der Damen 2003